Gyula Gál (rukometaš), mađarski rukometni reprezentativac
Gyula Gál (klavirist), novosadski klavirist